Neunggok-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Neunggok-dong, Siheung, stadsdel i Siheung, Gyeonggi, 
 Neunggok-dong, Goyang, stadsdel i Goyang, Gyeonggi,